{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72201) - || 2000 YX132 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72202) - || 2000 YY132 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72203) - || 2000 YJ133 || 31 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72204) - || 2000 YV133 || 31 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72205) - || 2000 YO137 || 23 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72206) - || 2000 YL139 || 27 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72207) - || 2000 YM139 || 27 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72208) - || 2000 YP139 || 27 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72209) - || 2000 YD143 || 19 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (72210) - || 2001 AK || 1 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72211) - || 2001 AS || 2 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72212) - || 2001 AT || 2 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72213) - || 2001 AU || 2 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72214) - || 2001 AM3 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72215) - || 2001 AJ4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72216) - || 2001 AG5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72217) - || 2001 AQ5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72218) - || 2001 AL6 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72219) - || 2001 AC7 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72220) - || 2001 AJ9 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72221) - || 2001 AY9 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72222) - || 2001 AD10 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72223) - || 2001 AM10 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72224) - || 2001 AN11 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72225) - || 2001 AP12 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72226) - || 2001 AJ13 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72227) - || 2001 AA14 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72228) - || 2001 AR14 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72229) - || 2001 AK15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72230) - || 2001 AN15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72231) - || 2001 AC16 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72232) - || 2001 AD16 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72233) - || 2001 AJ16 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72234) - || 2001 AR16 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72235) - || 2001 AA17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72236) - || 2001 AD19 || 4 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72237) - || 2001 AX20 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72238) - || 2001 AE21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72239) - || 2001 AF21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72240) - || 2001 AL21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72241) - || 2001 AN23 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72242) - || 2001 AT23 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72243) - || 2001 AW24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72244) - || 2001 AH25 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72245) - || 2001 AS25 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72246) - || 2001 AL26 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72247) - || 2001 AH27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72248) - || 2001 AL28 || 6 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72249) - || 2001 AX28 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72250) - || 2001 AO29 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72251) - || 2001 AJ31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72252) - || 2001 AQ31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72253) - || 2001 AT31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72254) - || 2001 AW31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72255) - || 2001 AZ31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72256) - || 2001 AQ32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72257) - || 2001 AV32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72258) - || 2001 AW32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72259) - || 2001 AY32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72260) - || 2001 AQ33 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72261) - || 2001 AC34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72262) - || 2001 AD35 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72263) - || 2001 AG35 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72264) - || 2001 AE38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72265) - || 2001 AJ41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72266) - || 2001 AL41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72267) - || 2001 AN41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72268) - || 2001 AO41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72269) - || 2001 AQ41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72270) - || 2001 AQ42 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72271) - || 2001 AS42 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72272) - || 2001 AQ43 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72273) - || 2001 AR44 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72274) - || 2001 AB45 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72275) - || 2001 AE45 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72276) - || 2001 AN45 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72277) - || 2001 AZ49 || 15 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72278) - || 2001 AZ51 || 12 januari 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (72279) - || 2001 BT || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72280) - || 2001 BJ2 || 16 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72281) - || 2001 BF4 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72282) - || 2001 BH6 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72283) - || 2001 BT7 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72284) - || 2001 BG8 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72285) - || 2001 BJ9 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72286) - || 2001 BL9 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72287) - || 2001 BA11 || 16 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72288) - || 2001 BC13 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72289) - || 2001 BW14 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72290) - || 2001 BQ15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72291) - || 2001 BA17 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72292) - || 2001 BE22 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72293) - || 2001 BH22 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72294) - || 2001 BG23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72295) - || 2001 BO24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72296) - || 2001 BX24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72297) - || 2001 BV26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72298) - || 2001 BT28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72299) - || 2001 BC29 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72300) - || 2001 BM29 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten